Аркадий Григорьевич Потапьевский (род. 1 декабря 1926 г. в Киеве) — советский учёный, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии.

Во время Великой Отечественной войны работал на речном флоте. Окончил с отличием Киевский политехнический институт (1952) и вечернее экономическое отделение Киевского университета.

С 1952 г. работает в Институте электросварки им. Е. О. Патона АН Украины. Кандидат технических наук (1960).

В 1962 г. в соавторстве с Б. Е. Патоном разработал импульснодуговую сварку в аргоне и смесях газов, технологии сварки цветных металлов.
 
Ленинская премия 1963 года — за разработку и внедрение процессов сварки в углекислом газе плавящимся электродом.
 
С 1996 г. технический эксперт-аудитор по сертификации и испытаниям сварочного оборудования.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1964 год.
 А. Г. Потапьевскому — 80 лет [Текст] // Автоматическая сварка. — 2006. — N 12. — С. . 60-61.
 А. Г. Потапьевскому — 85 [Текст] // Автоматическая сварка. — 2011. — № 12. — С. 62.
 Фото https://web.archive.org/web/20160305173739/http://www.kzeso.com/ru/biblioteque/detail.php?ID=382